Pablo González Mariñas (1947-), un polític gallec.
 Pablo González Bernardo (1975-), director Titular de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
 Pablo González Couñago (1979-), un futbolista gallec.
 Pablo González (periodista), periodista basc